Eriomycopsis är ett släkte av svampar. Eriomycopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Eriomycopsis